NGC 5121 (другие обозначения — ESO 382-57, MCG -6-29-35, AM 1321-372, IRAS13219-3725, PGC 46896) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5121
Центавр (созвездие)